Алекса́ндр Анато́льевич Поташёв (12 марта 1962, Витебск, Белорусская ССР, СССР) — советский легкоатлет, чемпион мира в ходьбе на 50 километров. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Выступал за спортивный клуб «Витебск».

Карьера 
На Олимпиаде в Сеуле Александр занял 4-е место. В 1991 он выиграл чемпионат мира на дистанции 50 километров. Поташёв, обнявшись с Андреем Перловым, финишировал с ним одновременно. Но судьи по фотофинишу признали победителем Александра, а Перлову досталась серебряная медаль.

На Кубках мира по ходьбе Александр занимал 7-е и 5-е места в 1987 и 1989 годах соответственно.

На Олимпийских играх 1992 года Поташёв выступал за Объединённую команду. На дистанции в 50 километров за нарушение правил он был дисквалифицирован. Через год на чемпионате мира он выступал за Белоруссию и также был снят с дистанции. Ещё через год, на чемпионате Европы 1994, Александра вновь дисквалифицировали.

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные ходоки СССР
Спортивные ходоки Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР